Plummer Peak bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Plummer Peak (Idaho), im Bundesstaat Idaho
 Plummer Peak (Kalifornien), im Bundesstaat Kalifornien
 Plummer Peak (Washington), im Bundesstaat Washington